Chiesa di Sant'Apollinare ad Arco
 Chiesa di Sant'Apollinare a Calice, frazione di Bedonia
 Chiesa di Sant'Apollinare a Paderno, frazione di Bologna
 Chiesa di Sant'Apollinare a Casola, frazione di Terenzo
 Chiesa di Sant'Apollinare a Chiusi
 Chiesa di Sant'Apollinare a Firenze
 Chiesa di Sant'Apollinare a Milano, ora scomparsa
 Chiesa di Sant'Apollinare a Monterchi
 Chiesa di Sant'Apollinare a frazione di Montereggio, nel comune di Mulazzo
 Chiesa di Sant'Apollinare di Montereggio a Mulazzo
 Chiesa di Sant'Apollinare a Reppia, frazione di Ne
 Chiesa di Sant'Apollinare a Pisa
 Chiesa di Sant'Apollinare in Veclo a Ravenna
 Chiesa di Sant'Apollinare a Roma
 Chiesa di Sant'Apollinare a Russi
 Chiesa di Sant'Apollinare a Sant'Apollinare, frazione di Rovigo
 Chiesa di Sant'Apollinare a Sori
 Chiesa di Sant'Apollinare a Trento
 Chiesa di Sant'Apollinare a Valsamoggia
 Chiesa di Sant'Apollinare a Venezia
 Chiesa di Sant'Apollinare in Baggio, a Milano

Pagine correlate 
 Basilica di Sant'Apollinare
 Chiesa di Sant'Apollinare Vescovo e Martire